Desa Kwarasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kwarasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 110,81), Jawa Tengah, 
 Desa Kwarasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 110,74), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar